Route nationale 12 (Madagaskar) - snelweg in Madagaskar
 Route nationale 12 (Kameroen) - snelweg in Kameroen
 N12 (Frankrijk), formeel Route nationale 12 - snelweg in Frankrijk